Список известных носителей — мужчин см. Басманов.
Басма́нова — женская форма фамилии Басманов. Известные носительницы:

 Басманова, Наталия Георгиевна (1906—2000) — советский художник-иллюстратор, станковый и книжный график. Член союза художников СССР.
 Басманова, Марианна Павловна (род. 1938) — петербургский художник, график. Гражданская жена поэта Иосифа Бродского.

См. также 
 Басманов
 Басмановы